Wrightsville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de los Estados Unidos:

Wrightsville, ciudad del Estado de Arkansas.
Wrightsville Beach, pueblo del Estado de Carolina del Norte.
Wrightsville, ciudad del Estado de Georgia.
Wrightsville, mancomunidad del Estado de Pensilvania.